Padre Hoyos puede referirse a uno de estos sacerdotes:

 Bernardo Hoyos Montoya (1934), colombiano.
 Bernardo de Hoyos (1711-1735), jesuita español proclamado beato.